The Imperfect Lover – film del 1921 diretto da Walter West
The Imperfect Lover – cortometraggio del 1923 diretto da Archie Mayo
The Imperfect Lover – cortometraggio del 1932 prodotto dalla Vitaphone Corporation